Messiah steht für:
 Messiah, Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Messiah (Band), schweizerische Band
 Messiah (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie
 Messiah (Messias), Buch von Antoine Derride SJ (2008)
 Messiah (Computerspiel), PC-Spiel des Spieleentwicklers Shiny Entertainment
 eine 1716 von Antonio Stradivari gebaute Violine

Messiah ist der Name folgender Personen:
 Albert Messiah (1921–2013), französischer Physiker
 ein ehemaliges Pseudonym des deutschen Neonazis Hendrik Möbus

Siehe auch:
 Messias (Begriffsklärung)